Кравани могу бити:

 Кравани (Попрад), насељено мјесто у округу Попрад, Прешовски крај, Словачка Република
 Кравани (Требишов), насељено мјесто у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република
 Кравани на Дунаву, насељено мјесто у округу Коморан, Њитрански крај, Словачка Република